Línea 500 puede referirse a:

 Línea 500 de colectivos del partido de Brandsen.
 Línea 500 de colectivos del partido de Florencio Varela.
 Línea 500 de autobuses de Madrid.